Die Abkürzung NAE steht für:
 Flugplatz Natitingou (Benin), IATA-Flughafencode
 das Raketenauto North American Eagle Project
 die National Academy of Engineering in den USA
 die US-amerikanische Kirchenorganisation National Association of Evangelicals

NAE